Umetnostno drsanje na Zimskih olimpijskih igrah 2010 - ženske posamično, tekmovanje je potekalo 23. in 25. februarja 2010.

Rezultati

Kratki program

Prosti program

Skupno 

Ženske